Dans la tête du tueur peut désigner :
 Dans la tête du tueur, téléfilm français réalisé par Claude-Michel Rome sur le tueur en série Francis Heaulme, diffusé en 2004 ;
 Dans la tête du tueur, émission française de télévision sur la criminalité, diffusée de 2013 à 2014 sur Discovery Channel.